Tomii (japonais: 富井 or 富居) est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (富井 周) (1891-1959), diplomate japonais
 (富居 大樹) (né en 1989), gardien japonais de football
 (富井 英司) (né en 1987), joueur japonais de football
Gen Tomii (富井彦) (né en 1973), coureur japonais en combiné nordique
 (富井 一) (né en 1940), skieur alpin japonais
Tomii Masaaki (富井 政章) (1858-1935), père du droit civil japonais
 (富井 慎一) (né en 1980), pentathlonien japonais
 (富井 澄博) (1949-2013), skieur alpin japonais
 (富井 剛志) (né en 1971), skieur alpin japonais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Prénom japonais